Ла-Пас (, буквально «мир») — испаноязычное название нескольких городов и других географических объектов в разных странах:

Аргентина
 Ла-Пас (Катамарка)
 Ла-Пас (департамент, Катамарка)
 Ла-Пас (Мендоса)
 Ла-Пас (департамент, Мендоса)
 Ла-Пас (Энтре-Риос)
 Ла-Пас (департамент, Энтре-Риос)

Боливия
 Ла-Пас (Боливия) — де-факто столица Боливии
 Ла-Пас (муниципалитет, Боливия) — муниципалитет Боливии
 Ла-Пас (департамент Боливии)
 Ла-Пас (футбольный клуб)

Гондурас
 Ла-Пас (Гондурас)
 Ла-Пас (департамент Гондураса)

Колумбия
 Ла-Пас (Сантандер)
 Ла-Пас (Сесар)

Коста-Рика
 Ла-Пас (водопад)

Мексика
 Ла-Пас (Южная Нижняя Калифорния) — город в Мексике, столица штата Южная Нижняя Калифорния
 Ла-Пас (муниципалитет, Южная Нижняя Калифорния) — муниципалитет в штате Южная Нижняя Калифорния
 Ла-Пас (аэропорт)
 Ла-Пас (Мехико) — пригород Мехико
 Ла-Пас (Чиуауа)
 Ла-Пас (Коауила)

Сальвадор
 Ла-Пас (департамент Сальвадора)

США
 Ла-Пас (Аризона)
 Ла-Пас (округ, Аризона)
 Ла-Пас (Индиана)
 Ла-Пас (Калифорния)

Уругвай
 Ла-Пас (Уругвай) — город
 Ла-Пас (Уругвай, муниципалитет)
 Ла-Пас (департамент Колония) — населённый пункт сельского типа

Филиппины
 Ла-Пас (Абра)
 Ла-Пас (Агусан-дель-Сур)
 Ла-Пас (Тарлак)

В астрономии
  — астероид, открытый в 1923 году.